Amaranthus littoralis  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus littoralis descrita por Bernh. es el Amaranthus viridis de L.
Amaranthus littoralis descrita por Bernh. ex Moq. es el Amaranthus viridis de L.
Amaranthus littoralis descrita por Hornem. es el Amaranthus albus de L.

Referencias